Bassi puede hacer referencia a:

Personas 
Achille Bassi, matemático italiano.
Agenore Bassi, periodista, escritor y político italiano.
Agostino Bassi (1772-1856), naturalista italiano.
Alex Bassi, automovilista francés.
Aldo Bassi, político italiano.
Amedeo Bassi, tenor italiano.
Carolina Bassi-Manna, cantante lírica italiana.
Davide Bassi futbolista italiano que juega como guardameta.
Ekaterina Bassi, deportista griega.
Ettore Bassi, actor y conductor de televisión italiano.
Ferdinando Bassi (1710-1774), naturalista italiano.
Gerardo Horacio Bassi, profesor, empresario y político argentino.
Giovanni Bassi, ciclista italiano.
Laura Maria Caterina Bassi Veratti, matemática y física italiana.
Leo Bassi, cómico italiano.
Luciano Bassi, actor, cantante y modelo argentino.
Luis Bogdanic Bassi, político liberal chileno.
Martino Bassi, arquitecto italiano.
Noelle Bassi, nadador estadounidense.
Nuvraj Singh Bassi, futbolista canadiense.
Sofía Bassi, pintora y escritora mexicana.
Suzanne Bassi, política estadounidense.
Torquato Bassi, escultor italo-brasileño.
Ugo Bassi, sacerdote revolucionario y patriota italiano.
Valentina Bassi, actriz argentina.

Lugares 
Bassi, departamento de Burkina Faso.
Cataratas Bassi, cataratas en Sierra Nevada, California, Estados Unidos.
Bassi, paraje en Rajastán, India.
Bassi, cráter de Venus bautizado así en honor a Laura Bassi.